Лапалю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 125 км на північний захід від Марселя, 45 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1482 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3837,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лапалю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Воклюз